

OСписок